Стафурово — название нескольких населённых пунктов:
 Стафурово — деревня в Лежневском районе Ивановской области.
 Стафурово — деревня в Солигаличском районе Костромской области.
 Стафурово — деревня в Весьегонском районе Тверской области.